Bue ist der Familienname folgender Personen:
 Bjørn Bue (1934–1997), norwegischer lutherischer Geistlicher, Bischof von Stavanger
 Claus Bue (* 1947), dänischer Schauspieler und Regisseur
 Eir-Jørgen Bue (* 1969), norwegischer Fotograf
 Papa Bue, Künstlername des dänischen Jazzmusikers Arne Bue Jensen (1930–2011) 
 Serena Lo Bue (* 1995), italienische Ruderin
 Tiril Bue (* 1993), norwegische Seglerin

Bue ist der Name folgender Orte:
 Bue (Bjerkreim), Ort in der Kommune Bjerkreim in der norwegischen Provinz Rogaland
 Bué, französische Gemeinde im Département Cher

BUE steht als Abkürzung  für:
 Brandursachenermittlung
 Flughäfen in Buenos Aires (Sammelcode der IATA)
 Behörde für Umwelt und Energie
 Best Unbiased Estimator: Gütekriterium von Punktschätzern

BUE